El nombre de Apamea o Apameia (griego: Απάμεια) puede referirse a alguna de las siguientes ciudades helénicas fundadas en Asia occidental por Seleuco I Nicátor, en honor a su esposa Apama:

 Apamea en Babilonia;
 Apamea en Media;
 Apamea, en Bitinia;
 Apamea en el Éufrates;
 Apamea en Frigia;
 Apamea Ragiana;
 Apamea en Siria.